Boguchwała est le nom :

 de la gmina de Boguchwała, dans le powiat de Rzeszów, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 de la ville de Boguchwała, chef-lieu de cette gmina
 du village de Boguchwała, dans le powiat de Lipno, dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie